Пушкинская — названная в честь Пушкина:

Улицы 
 Пушкинская улица

Площади 
 Пушкинская площадь

Станции метро 
 Пушкинская (станция метро, Минск)
 Пушкинская (станция метро, Москва)
 Пушкинская (станция метро, Санкт-Петербург)
 Пушкинская (станция метро, Харьков) 
 Пушкинская (станция метро, Ташкент)
 Пушкинская (станция метро, Ростов-на-Дону) (строится)

См. также 
 Пушкинский
 Пушкинское